Urien peut désigner :

 Urien ou Urien de Rheged, (mort vers 590) est un roi brittonique du royaume de Rheged au  devenu un personnage de la légende arthurienne.

 Urien est aussi un personnage de la littérature française médiévale apparaissant dans les œuvres de Jean d'Arras et Coudrette, fils aîné de la fée Mélusine.

 Urien est aussi un personnage de la littérature française apparaissant dans le récit Le Voyage d'Urien, publié par André Gide en 1893.

 Le nom Urien est aussi un nom de famille ancré dans le pays du Léon (Bro-Leon) et la Cornouaille (Bro-Kerne), comme en témoigne le nom de lieu Lannurien, également porté par une famille aristocratique.

 Enrique Urién est une localité argentine située dans la province du Chaco et le département de Mayor Luis Jorge Fontana.